Kulvakkojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kulvakkojärvi (sjö, lat 68,62, long 26,73), Lappland, 
 Kulvakkojärvi (sjö, lat 67,23, long 26,25), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar